Pietro Petroni (1311-1361) – religioso italiano
 Pietro Petroni (1744-1803) – pittore italiano